Den här artikeln handlar om efternamnet. För släkter se Dunker (släkter). För andra betydelser se Dunker. 
Dunker, också skrivet Duncker, är ett efternamn av tyskt ursprung, som också finns i Norden, i Sverige även som soldatnamn. År 2014 hade de nordiska ländernas officiella statistik följande uppgifter om antalet registrerade levande personer med respektive namnform:
 Dunker Sverige 54, Danmark 159, Norge 23, Finland 6
 Duncker Sverige 10, Danmark 44, Norge 6, Finland 67
Sammantaget blir detta för Sverige 64, Danmark 203, Norge 29 och Finland 73 personer.

Med telefonkataloger som utgångspunkt uppskattas antalet personer i Tyskland med namnet Dunker till 3 786 och med namnet Duncker till 824. Dessa uppgifter har stor osäkerhet men bör vara av riktig storleksordning.

Personer med efternamnet Dunker eller med varianter av detta namn
 Alexander Duncker (1813–1897), tysk förläggare och bokhandlare
 Anne-Katrine Dunker (född 1949), svensk moderat politiker
 Balthasar Anton Dunker (1746–1807), schweizisk konstnär
 Bernhard Dunker (1809–1870), norsk jurist och politiker
 Carl d'Unker (1828–1866), svensk målare
 Carl Friedrich Wilhelm Duncker (1781–1869), tysk bokförläggare
 Conradine Dunker (1780–1866), norsk memoarförfattare
 Daniel Joachim Edward Duncker (1835–1894), finländsk jordbrukare och politiker
 Dora Duncker (1855–1916), tysk författare
 Elis Duncker  (1844–1876), finländsk operasångare
 Franz Duncker (1822–1888), tysk politiker och tidningsman
 Gösta Dunker (1906–1973), svensk fotbollsspelare
 Hans Duncker (1904–1974), tysk politiker
 Hans Julius Duncker (1881–1961), tysk ornitolog och genetiker
 Henry Dunker (1870–1962), svensk företagsledare och mecenat
 Jens Gram Dunker (1892–1981), norsk arkitekt och slottsförvaltare
 Johann Heinrich August von Duncker (1767–1843), tysk företagare i optikbranschen
 Joachim Zachris Duncker (1774–1809), svensk officer
 Maria Duncker (född 1963), finländsk konstnär
 Marita Duncker (1903–1988), finlandssvensk författare
 Maximilian Duncker (1811–1886), tysk historiker
 Patricia Duncker (född 1951), brittisk författare
 Pertti Duncker (1941–2009), finländsk seglare och författare
 Wilhelm Dunker (1809–1885), tysk mineralog och paleontolog

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Danska efternamn
Tyska efternamn
Lågtyska efternamn